Booker Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Booker Mountain (Nevada)
 Booker Mountain (Washington)